Pieve kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Piève, departementet Haute-Corse i regionen Korsika,

Italien 

 Pieve Vecchia (ort i Italien, Toscana), Province of Arezzo, 
 Pieve, Tremosine sul Garda, kommunhuvudort, Tremosine sul Garda, Lombardiet, Provincia di Brescia, 
 Pieve (ort i Italien, Veneto), Provincia di Padova, 
 Pieve, Zignago, ort, Zignago, Ligurien, Provincia di La Spezia, 
 Pieve (kommunhuvudort i Italien, Marche), Provincia di Macerata, 
 Pieve, Ledro – ort i kommunen Ledro 

Robotskapade Italienförgreningar